Штендаль:

 Штендаль — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт.
 Штендаль — район в Германии. Центр района — город Штендаль. Район входит в землю Саксония-Анхальт.